Ca' Bagnoli ima više značenja:
 Ca' Bagnoli, Modena
 Ca' Bagnoli, Reggio Emilia